Андре́й Ви́кторович Ки́кин (4 декабря 1898 — 9 декабря 1963) — советский скульптор-монументалист, график, художник-иллюстратор.

Работал в области монументальной и станковой, преимущество портретной скульптуры.
Автор ряда исторических образов деятелей науки и национальных героев.

Член Союза художников России с 1934 года.

С 1937 года — участник областных выставок. Экспонент республиканских (Москва, 1941, 1951, 1952, 1955, 1957, 1960), всесоюзных (Москва 1942, 1957) художественных выставок.
Персональная выставка: Горький 1959.

Биография 
Андрей Кикин родился в селе Верякуши Нижегородской губернии. Из Нижегородской гимназии перешёл в Александровский дворянский институт, который окончил с золотой медалью (ранее, тоже с золотыми медалями, оканчивали этот институт его отец, Виктор Васильевич Кикин (1865—1943) и старший брат, Василий Викторович Кикин (1897—1937). Свободно владел французским и английским языками: читал и переводил без словаря.

В 1917 году работал в «Губпродкоме».
В 1919 году призван в Красную Армию, с мая 1920 года служил в Новочеркасске, а с ноября 1922 года — в Чите при Управлении снабжения штаба народной революционной армии под командованием Блюхера. После демобилизации в 1922 году учился в Читинской художественно-промышленной школе и одновременно работал художником в редакциях газет «Забайкальский рабочий» и «Забайкальский крестьянин».

В 1924 году поступил в Высший художественный технический институт (ВХУТЕИН) в Москве, где его учителями были художники П. В. Кузнецов, П. В. Митурич и основоположник советского дизайна В. Е. Татлин. В период учёбы рисует для журналов «Крокодил», «Экран» и др. Дипломная работа — фриз в Доме пионеров Хамовнического района Москвы, получила оценку «отлично». Окончил учёбу в 1930 году с квалификацией художника монументальной живописи.

В 1927 году женился на своей двоюродной сестре Людмиле Яковлевне Ходаковой. В 1928 году родился сын Даль.

После окончания института его приглашают на работу в Свердловск, в редакцию газеты «Уральский рабочий». С 1931 по 1938 год проживает с семьёй в Свердловске, где в 1934 году родилась дочь Ирина. Работает в отделе политической карикатуры, в издательствах по оформлению книг и плакатов, а позднее — в газете «Путевка», принимает участие в оформлении Свердловского Дома литературы и искусства (живописные панно Бетховена, Пушкина, Леонардо да Винчи).

В 1937 году принят в Союз Художников и Товарищество Художников СССР как скульптор.

В 1937 году арестован как «враг народа» брат Кикина Василий. Чтобы избежать ареста по доносу, о котором скульптору стало известно от знакомого сотрудника НКВД, в начале 1938 года семья переезжает в Горький.

В 1941 году конструктор артиллерийских орудий В. Г. Грабин приглашает А. В. Кикина в отдел главного конструктора Горьковского артиллерийского завода № 92 «Новое Сормово» для оформления технических рисунков боевых машин.
После организации Центрального артиллерийского конструкторское бюро (1942) Грабин в 1947 году приглашает скульптора в подмосковный Калининград для продолжения работы. Параллельно с основной работой А. В. Кикин имеел возможность работать над скульптурой в отведенной для него при КБ огромной отапливаемой мастерской. Но доступ посетителей в мастерскую был ограничен по причине секретности предприятия, и в начале 1949 года А. В. Кикин возвращается в Горький.

Кикин много сделал для создания музеев боевой и трудовой славы на базе «Автозавода» и завода «Красное Сормово» в Горьком.

Семья 
Жена: Людмила Яковлевна Ходакова (1906—1976).

Дети: Даль (1928) и Ирина (1934).

По свидетельству дочери Ирины Андреевны Кикиной-Савельевой
Кикин был прекрасный семьянин, при большой занятости, всегда находил время для занятий с детьми, прогулок в лес за грибами и ягодами, зимой — прогулок на лыжах. Он прекрасно ездит на велосипеде, отлично плавает, даже спасает утопающих! На все прогулки на природу он брал с собой альбом и делал в нём зарисовки.
Любимым семейным занятием было чтение вслух, Андрей Викторович очень выразительно читал.

Родная сестра Вера Викторовна Лукинская (до замужества — Кикина) — первый директор Музыкальной школы № 11 города Горького (в Сормове)

Творческая деятельность 
В 1934 году «Гослестехиздательство», которым руководил писатель П. П. Бажов, предложило Кикину иллюстрировать произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка. Были сделаны иллюстрации к произведениям «Бойцы», «Три конца», «Охонины брови», «Горное гнездо», к сборнику дореволюционного и послереволюционного фольклора под ред. П. П. Бажова, к книге «Рудознатцы» А. Г. Бармина, «Уральские поэмы» В. В. Каменского (1935), оформление сборника «Дореволюционный фольклор на Урале» (1936).

В 1936 году Кикин создает бронзовый барельеф на надгробие французскому писателю Анри Барбюсу, похороненному на кладбище Пер-Лашез.

В 1937 году принимает участие в конкурсе на проект фонтана напротив Свердловского Дворца Пионеров и занял первое место. Фонтан представляет собой сидящего в центре бассейна мальчика, держащего в руках огромную рыбу. Изо рта рыбы бьёт фонтан, по окружности бассейна — лягушки, от каждой из них бьёт струя воды к центру. При работе над фигурой мальчика позировал скульптору сын Даль.

В 1938—1941-х годах выполнены памятники А. М. Горькому, В. П. Чкалову, И. Кулибину. Одна копия памятника Горькому находится в вестибюле Горисполкома Нижнего Новгорода, другая — в парке Кулибина. В 1939 году Кикин получил вторую премию на конкурсе за проект памятника Чкалову (первая премия не была присуждена никому). За другую работу — бюст Чкалова — Кикин был выдвинут на получение Сталинской Премии 1941 году. Бюст В. П. Чкалова был принят на выставку «Лучшие произведения советских художников за 25 лет».

В военные годы художник работает над портретами советских воинов, полководцев, деятелей науки и искусства:

 маршала А. Е. Голованова (1943, красный песчаник),
 сормовского рабочего-вальцовщика Усова (1944, гипс),
 портрет В. Г. Грабина (1945, гранит),
 артиста Н. И. Собольщикова-Самарина (1946, мрамор).

В мастерской ЦАКБ (1947—1949) созданы скульптурные произведения: «Песня о победе», «Бюст Серго Орджоникидзе» (мрамор), «Буревестник».

По возвращении в Горький Кикин работает над скульптурными портретами инженера Сормовского завода Коняхина, старых большевиков Пушкина и Мочалова. В 1949 году создается скульптурная группа «Ремесленник у станка» (чугун), в 1950 году — портрет профессора Докучаева.

Позднее выполнены иллюстрации рассказов А. П. Чехова, М. Горького (1946), В. Г. Короленко (1950), Ф. Гладкова (1951).

В годы войны А. В. Кикин начал работу над скульптурой Козьмы Минина, в 1949—1950 переводит бюст в мрамор. В 1950 году памятник был установлен в Горьком перед домом № 1 на улице Минина.

Значительное число работ 50-х годов посвящено детям: «Борька» (1952, чугун), «Натуля», «Дети» (1956, чугун), «К звездам» (1953, гипс). Работа «К звездам» предвосхищает полет Ю. Гагарина в космос — мальчик-космонавт сидит верхом на ракете, за поясом у него луна, надо захватить ещё только несколько звёзд.

В связи с 50-летием русской революции 1905 года создает произведение «Гнев народный» (1955, серый мрамор), работает над фронтоном фасада Дома Культуры завода «Двигатель революции». Композиция состоит из 3-х фигур: старик-гусляр, скрипач и балерина.

В 1957 году на выставку А. В. Кикин представил две скульптуры: «Сталевар» (бронза) и композицию «Алеша Пешков».

В 1958 году завершает работу над барельефом Петра I к мемориальной доске у Домика Петра I. В конкурсе на памятник комиссару Волжской военной флотилии его проект занял 2-е место.

Работал А. В. Кикин и над бытовой скульптурой. Им создана пепельница на сюжеты сказок А. С. Пушкина, зеркала на мотивы сказок П. Бажова и басен И. А. Крылова.

Много было создано художником и графических работ, посвященных семье: сыну, дочери, жене, выполненных маслом, акварелью, пастелью, карандашом.

Педагогическая деятельность 
В 1932 — 33 годах преподавал в Свердловском художественном техникуме.

В 1962 — 63 годах руководил скульптурной секцией при Дворце культуры им. Ленина в Горьком.

Ученики 
 Фоминых, Паисий Яковлевич

Память 
 9 сентября 1999 года к 101-й годовщине со дня рождения в Нижнем Новгороде на площади Горького, на доме № 1, где последние годы жил скульптор, была открыта мемориальная доска.

Работы А. В. Кикина в России

В Нижнем Новгороде 
 «Олень» на воротах Автозавода и на башне Кремля.
 Декоративные скульптуры у гостиницы «Россия» (ныне «Волжский откос»).
 Бюст Н. И. Собольщикова-Самарина в фойе театра драмы.
 «Алеша Пешков» у домика Каширина.
 Бюст Лобачевского в вестибюле II корпуса Университета (проспект Гагарина, 23, к2).
 Горький и Кулибин в Парке Кулибина.
 Минин на ул. Минина.
 Катюша Пешкова — надгробие на могиле дочери писателя на Бугровском кладбище.
 Барельеф на доме, где жил артист Н. И. Собольщиков-Самарин (улица Минина, 7).

В Чкаловске 
 Горельефный портрет Валерия Павловича на главном фасаде ДК имени Чкалова.

Галерея

Источники 
 Кикин Андрей Викторович. Родословная роспись Кикиных,  составленная внуком А. В. Кикина
 Кикин Андрей Викторович. Биографическая справка 
 Филинкова А. Н. Свердловская книжная графика 1920—1930-х гг.  // Известия Уральского государственного университета. — 2005. — № 39. — С. 236—252.
 ЦАНО. Фонд P-1241, 181 единиц хранения за 1919—1983 годы — творческие материалы А. В. Кикина, материалы к его биографии и творческой деятельности

Ссылки 
 Галерея. Андрей Викторович Кикин. Скульптура, графика, рисунок 

Похороненные на кладбище «Марьина Роща»
Персоналии:Нижний Новгород
Художники СССР
Скульпторы СССР
Скульпторы по алфавиту
Персоналии:Новое Сормово